Zemlik oder Žemlík ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Žemlík (* 1977), tschechischer Fußballspieler
 Sławomir Zemlik (* 1992), polnischer Volleyballspieler